Доина има више значења:

 Доина (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Доина (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији